Adoracja
 okazywanie uwielbienia, zachwytu, podziwu; przejawy czci
 w religiach: ceremonialne oddawania czci Bogu
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 Wieczysta adoracja

Malarstwo
 Adoracja Dzieciątka – obraz Stephana Lochnera
 Adoracja Dzieciątka – obraz Hieronima Boscha
 Adoracja Dzieciątka Jezus – dzieło anonimowego artysty, zwanego Mistrzem Ołtarza z Trzeboni 
 Adoracja Dzieciątka przez Trzech Króli (Adoracja Dzieciątka) – obraz anonimowego artysty 
 Adoracja Dzieciątka – obraz Lorenza Lotta
 Adoracja Mistycznego Baranka (Ołtarz Gandawski)
 Adoracja Pasterzy – obraz Domenica Ghirlandaia

Sztuka współczesna
 Adoracja Chrystusa – instalacja Jacka Markiewicza